Tiedong ist:

 der Stadtbezirk Tiedong (铁东区) der bezirksfreien Stadt Siping in der chinesischen Provinz Jilin, siehe Tiedong (Siping);
 der Stadtbezirk Tiedong (铁东区) der bezirksfreien Stadt Anshan in der chinesischen Provinz Liaoning, siehe Tiedong (Anshan);
 das Straßenviertel Tiedong (铁东街道) im Stadtbezirk Xiangfang der Unterprovinzstadt Harbin in der chinesischen Provinz Heilongjiang, siehe Tiedong (Xiangfang);
 das Straßenviertel Tiedong (铁东街道) im Stadtbezirk Longtan der Stadt Jilin in der chinesischen Provinz Jilin, siehe Tiedong (Longtan);
 das Straßenviertel Tiedong (铁东街道) der Stadt Zalantun in Hulun Buir, Autonomes Gebiet Innere Mongolei, siehe Tiedong (Zalantun).